Kistler steht für:
 Kistler, historische Berufsbezeichnung für Tischler
 Kistler Gruppe, Schweizer Sensorhersteller
 Kistler K-1, Raketenprojekt
 Kistler Valley, Tal im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Rocketplane Kistler, US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen

Kistler ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus Kistler († vor 1525), Straßburger Buchdrucker
 Cyrill Kistler (1848–1907), deutscher Komponist, Musiktheoretiker, Musikpädagoge und Verleger
 Erich Kistler, Schweizer Klassischer Archäologe
 Ernst Kistler (1952–2021), deutscher Demograf und Sozialwissenschaftler
 Ernst Kistler (Politiker) (1901–1964), Schweizer Politiker
 Heinz Kistler (1912–2004), deutscher Maler
 Lynton Kistler (1897–1993), US-amerikanischer Grafiker
 Marco Kistler (* 1984), Schweizer Politiker
 Martin Kistler (* 1976), deutscher Politiker, Landrat von Waldshut
 Noemi Kistler (* 2000), Schweizer Unihockeyspielerin
 Peter Kistler († um 1480), Schultheiss von Bern
 Vera Kistler (1929–2006), US-amerikanische Komponistin, Musikpädagogin und Schriftstellerin